Лесковица може бити:

 Лесковица (Александровац), насеље у општини Александровац, Расински округ, Република Србија
 Лесковица (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Лесковица (Штип), насеље у општини Штип, Северна Македонија
 Лесковица (Најдаш), насеље са српском мањином у источном Банату, Република Румунија

Види још 
 Љесковица